Svahnström ist der Familienname folgender Personen:

 Bertil Svahnström (1907–1972), schwedischer Journalist und Autor
 Malin Svahnström (* 1980), schwedische Schwimmerin